Баньюмасанский язык, распространённый на острове Ява, нередко рассматривается как диалект яванского языка. Длительное время яванский язык был литературной нормой для баньюмасанцев. В настоящее время существуют между яванским и баньюмасанским различия в фонетике и лексике, однако наиболее существенные — в стилистике (степени вежливости, играющие существенную роль в яванском, в баньюмасанском существенно упрощены).

Примеры лексических различий:

Ссылки 

 Javanese Writing System

Языки Индонезии
Западнозондские языки